El llibret és una recepta, que consisteix en talls de llom de porc, que s'obren com un llibre per posar-hi talls de pernil dolç i formatge entremig, i que es fregeixen arrebossats amb ou i pa ratllat.

Plats de carn